Das Pontins Professional 1987 war ein Snooker-Turnier im Rahmen der Saison 1986/87. Es wurde im Mai nach der Weltmeisterschaft in Pontins’ Ferienresort in Prestatyn an der Nordküste von Wales ausgetragen.

Terry Griffiths verpasste den dritten Sieg in Folge, er unterlag im Halbfinale Neal Foulds. Der Engländer gewann anschließend das Turnier durch einen 9:8-Sieg über Willie Thorne. Es war in der 14. Ausgabe des Turniers das vierte Mal, dass das Endspiel über die volle Distanz ging.

Preisgeld 
Mit einem Preisgeld von 5.000 £, das nur auf die beiden Spieler verteilt wurde, die das Finale erreichten, war das Turnier sehr gering dotiert. Die Summe blieb unter dem Betrag früherer Ausgaben.

Finalrunde 
Willie Thorne war der einzige Teilnehmer aus den Top 8 der Weltrangliste, zwei Spieler waren außerhalb der Top 32 platziert. Die 8 Teilnehmer spielten ein Ausscheidungsturnier mit drei Runden, um den Sieger zu ermitteln.

Finale

Century-Breaks 
Willie Thorne erzielte drei Century-Breaks im Turnier, in jeder Runde eins.

Quellen 

Snookerveranstaltung 1987
1987